

Letteratura
 Il meraviglioso mago di Oz (The Wonderful Wizard of Oz) – romanzo per ragazzi di L. Frank Baum
 Il mago di Oz (The Wizard of Oz) – monografia di Salman Rushdie sul romanzo

Cinema
 Il mago di Oz (Wizard of Oz) – film diretto da Larry Semon (1925)
 Il mago di Oz (The Wizard of Oz) – film diretto da Victor Fleming (1939)

Animazione
 Il mago di Oz (The Wizard of Oz) – serie animata statunitense del 1990 di 13 episodi

Teatro
 The Wizard of Oz  – musical del 1902 scritto da L. Frank Baum con musiche di Paul Tietjens e A. Baldwin Sloane
 The Wizard of Oz  – musical del 2011 con libretto di Tim Rice basato sul film del 1939

Pagine correlate
The Wonderful Wizard of Oz
Il mago di Oz (disambigua)